Виктор Иванович Александрович ( — ?) — русский военный деятель, полковник (1915). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1889 году после окончания Полоцкого кадетского корпуса вступил в службу. В 1892 году после окончания Михайловского артиллерийского училища произведён подпоручики и выпущен в 27-ю артиллерийскую бригаду.  В 1895 году произведён в поручики, в 1897 году в штабс-капитаны. С 1900 года участник Китайского похода.

С 1903 года переименован в штабс-капитаны гвардии с назначением обер-офицером Константиновского артиллерийского училища. в 1905 году произведён в капитаны гвардии с переименованием в подполковники. В 1907 году окончил Санкт-Петербургский археологический институт, командир 5-й батареи 24-й артиллерийской бригады.

С 1914 года участник Первой мировой войны, во главе своей батареи. В 1915 году произведён в полковники, командир 2-го дивизиона 24-й артиллерийской бригады. С 1916 года командир 4-го отдельного полевого тяжёлого артиллерийского дивизиона.

9 июня 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

После Октябрьской революции, с 1918 года служил в армии Украинской Державы, штаб-офицер для поручений при Главном артиллерийском управлении. С 1919 года помощник начальника артиллерии Юго-Западного района Армии УНР.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени  (Мечи к ордену — ВП 13.06.1916)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1905; Мечи к ордену — ВП 02.09.1916)
 Орден Святой Анны 2-й степени  (1908; Мечи к ордену — ВП 18.06.1916)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1912; Мечи и бант к ордену — ВП 18.01.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 09.06.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 21.06.1916)

Литература 
 
 Тинченко Я. Ю. Офицерский корпус Армии Украинской Народной Республики (1917—1921)//Киев, 2007 г.
 
  по военному ведомству//Разведчик  №1267, 17.02.1915 г.
  по военному ведомству//Разведчик №1281, 26.05.1915 г.
  по военному ведомству//Разведчик №1295, 01.09.1915 г.
 РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.26677. Л.740-745 (1914 г.)
 РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 124-166 (1916 г.)

Ссылки 
 
 Александрович Виктор Иванович Георгиевские кавалеры Великой войны 1914-1918

Полковники (Российская империя)
Выпускники Полоцкого кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Преподаватели Константиновского военного училища
Выпускники Санкт-Петербургского археологического института
Участники китайского похода (1900—1901)
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Военные Армии Украинской державы
Полковники (УНР)